O torneio Individual masculino do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 ocorreu entre 19 e 23 de agosto no Ginásio da Universidade de Pequim

Medalhistas

Resultados

Fases preliminares

Fases finais

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008